Porsche Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe 2013 – drugi sezon Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe, rozpoczęty 13 kwietnia na Torze Poznań, a zakończony 6 października na Masaryk Circuit w czeskim Brnie. Mistrzem w klasyfikacji kierowców został Meksykanin Christofer Berckhan Ramírez startujący w polskim zespole Lukas Motorsport.

Lista startowa

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Klasyfikacja generalna

Klasa 2 

 – punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Klasa 3 

 – punkty dzielone były przez 2 wskutek braku wymaganej ilości uczestników

Linki zewnętrzne 
 

2013 w sportach motorowych
Sezony Porsche GT3 Cup Challenge Central Europe
2013 w polskim sporcie
2013 na Węgrzech
2013 w Czechach
2013 na Słowacji